Sinfonia n. 20 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 20 di Wolfgang Amadeus Mozart